Бенгю́ Эрден (; род. , Измир) — турецкая популярная певица.

Биография 
Бенгю заинтересовалась музыкой ещё в начальной школе, когда попала на концерт Измирского государственного симфонического оркестра. Играла главную роль в постановке «Оливер Твист» на сцене Измира. Брала уроки пения у генерального директора Измирской государственной консерватории Муфита Байраши. В 1998 году завоевала второе место на Pop Show '98 с песней, написанной Муфитом Байрашой. Музыкальное образование продолжила в Стамбульской академии. Три года пела под аккомпанемент Тайфуна Сандыкчы.

Первый её альбом Hoş Geldin () вышел 3 июля 2000 года после трёх с половиной лет подготовки. На родине и за границей дала около трёхсот концертов. 25 декабря 2004 года дебютировала в качестве телеведущей на канале ATV. Однако настоящий успех к ней пришёл 30 мая 2005, когда она выпустила свой второй альбом Bağlasan Durmam (). Вышедший 12 июня 2007 года альбом Taktik () вместе с композицией «Korkma Kalbim» () только укрепил популярность Бенгю.

Летом 2008 года Бенгю выпустила свой четвёртый альбом Gezegen (). По открывающей композиции был снят одноимённый клип.

Летом 2009 вышел пятый альбом под названием İki Melek (), записанный студией . Клипы, снятые на песни «İki Melek» и «Kocaman Öpüyorum» (), завоевали первое место в чарте Billboard Türkiye. Этот же альбом принёс Бенгю звание Лучшей популярной певицы на Тринадцатом награждении музыкантов .

Дискография

Альбомы 
 2001 Hoş Geldin (Добро пожаловать)
 2005 Bağlasan Durmam (Не остановлюсь, даже если привяжешь)
 2007 Taktik (Тактика)
 2008 Gezegen (Планета)
 2009 İki Melek (Два ангела)

Видеоклипы 
 Sen Bir Çiçeksin
 Güller Yanıyor
 Korkumdan Ağladım
 Gel Gel
 Ciddi Ciddi
 Müjde
 Bağlasan Durmam
 Korkma Kalbim
 Unut Beni
 Gezegen
 İki Melek
 Kocaman Öpüyorum
 Feveran

Первые места в чартах

Награды

Примечания 

Певцы и певицы Турции